Фирюза́ — может означать:

 Фирюза — прежнее название посёлка Арчабил, находящегося в городской черте Ашхабада.
 «Фирюза» — туркменский музыкальный ансамбль 1980-х годов.
 Фирюза — тюркское женское имя.